El término Mieza puede hacer referencia a:

 Mieza (Salamanca), municipio de la provincia de Salamanca, España.
 Roda de Mieza, antigua subdivisión del Partido de Ledesma.
 Mieza (Macedonia), una antigua población del reino de Macedonia, cuyo sitio arqueológico se encuentra en el municipio griego de Naousa.
 Mieza (mitología), un personaje de la mitología griega.
 Mieza (insecto), un género de lepidópteros (Yponomeutinae).